Marco Rossi puede referirse a:

 Marco Rossi (1963-), atleta italiano;
 Marco Rossi (1981-), baloncestista italiano;
 Marco Rossi (1948-), futbolista italiano.
 Marco Rossi (1963-), futbolista italiano;
 Marco Rossi (1964-), futbolista y director técnico italiano;
 Marco Rossi (1978-), futbolista italiano;
 Marco Rossi (1987-), futbolista italiano;
 Marco Rossi, personaje de Marco;
 Marco Rossi, personaje de Metal Slug.